Tophinke steht für: 
 Wilhelm Tophinke (* 28. September 1892 in Clarholz; † 24. Mai 1961 in Brühl), deutscher Bildhauer
 Doris Tophinke, deutsche Fachdidaktikerin